Mario Carnevale – calciatore italo-argentino
Mario Carnevale – tennista italiano